Die 13. Tour de Ski 2018/19 war ein im Rahmen des Skilanglauf-Weltcups 2018/19 veranstaltetes Etappenrennen. Es fand zwischen dem 29. Dezember 2018 und dem 6. Januar 2019 an vier verschiedenen Orten (Toblach, Val Müstair, Oberstdorf und Val di Fiemme) in drei Ländern (Deutschland, Schweiz und Italien) statt. Bei den Männern nahmen 105 Läufer teil, davon erreichten 43 Athleten das Ziel der Abschlussetappe. In der Gesamtwertung wurde der Norweger Johannes Høsflot Klæbo Erster, der vier Rennen gewinnen konnte. Bei den Frauen traten 75 Läuferinnen bei der ersten Etappe an. Ins Ziel bei der Abschlussetappe kamen 28 Athletinnen. In der Gesamtwertung siegte erstmals die Norwegerin Ingvild Flugstad Østberg. Sie gewann vier der sieben Rennen.

Austragungsorte und Rennen

Ergebnisse

Gesamtwertung 
Endstand nach 7 Etappen

Toblach, 29. Dezember 2018 (Sprint) 
Für die Gesamtwertung der Tour de Ski wurden die Bonussekunden jeweils von der Sprint-Qualifikationszeit abgezogen.

Toblach, 30. Dezember 2018 (Distanzrennen) 
Für die Gesamtwertung der Tour de Ski erhält der Sieger des Rennens 15 Bonussekunden, der Zweite 10 und der Dritte 5 Sekunden.

Val Müstair, 1. Januar 2019 (Sprint) 
Für die Gesamtwertung der Tour de Ski wurden die Bonussekunden jeweils von der Sprint-Qualifikationszeit abgezogen.

Oberstdorf, 2. Januar 2019 (Distanzrennen) 
Für die Gesamtwertung der Tour de Ski erhielt der Sieger des Rennens 15 Bonussekunden, der Zweite 10 und der Dritte 5 Sekunden. Bei den Männern wurden zwei und bei den Frauen ein Zwischensprint ausgetragen. Für diese wurden jeweils 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 Bonussekunde vergeben.

Oberstdorf, 3. Januar 2019 (Verfolgungsrennen)

Val di Fiemme, 5. Januar 2019 (Distanzrennen) 
Für die Gesamtwertung der Tour de Ski erhielt der Sieger des Rennens 15 Bonussekunden, der Zweite 10 und der Dritte 5 Sekunden. Bei den Männern wurden zwei und bei den Frauen ein Zwischensprint ausgetragen. Für diese wurden jeweils 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 Bonussekunde vergeben.

Val di Fiemme, 6. Januar 2019 (Bergverfolgung) 
Das Rennen wurde als Verfolgungsrennen durchgeführt, d. h. die Läufer starteten mit dem Rückstand aus dem vergangenen Etappen in den Wettkampf. Der Zieleinlauf ist daher das Gesamtergebnis der Tour des Ski. Zusätzlich wurde aber auch die Einzelzeit nur aus diesem Rennen für den Weltcup gewertet.

Weblinks 
 Terminplan der Tour de Ski 2018/19 auf xc-ski.de

Einzelnachweise 

2018
Wintersport-Weltcup 2018/19